Натуральне число 1936
 1936 рік до нашої ери
 1936 рік нашої ери